Fushun Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fushun Xian (härad i Kina, Sichuan), 
 Fushun Xian (härad i Kina, Liaoning), 

Robotskapade Kinaförgreningar